VM i håndbold 1978 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i håndbold 1978 (mænd)
 VM i håndbold 1978 (kvinder)